1974/75 was het 64ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Bundesliga, die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd met tien clubs. De tweede klasse werd nu de Nationallig met veertien clubs. De derde klasse was de Regionalliga Ost (Wenen, Burgenland, Neder-Oostenrijk) en de Landesliga's van Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Karinthië en Opper-Oostenrijk.

Bundesliga 

Kampioenenploeg: Friedrich Koncilia, Norbert Schatz - Werner Kriess, Rudolf Horvath, Engelbert Kordesch, Bruno Pezzey, Johann Eigenstiller – Ove Flindt, Manfred Gombasch, Peter Koncilia, Othmar Bajlicz, Hans Rebele, Günther Rinker – Werner Schwarz, Helmut Metzler, Kurt Welzl, Franz Oberacher, Peter Kastner, Johann Trenkwalder - Trainer: Branko Elsner

 (K) = verdedigend kampioen, (B) = bekerwinnaar

Nationalliga 
Voor het eerst sinds 1933/34 bestond de tweede klasse opnieuw uit één reeks. De kampioen promoveerde naar de Bundesliga en de laatste in de stand, Bischofshofen degradeerde naar de Landesliga Salzburg. De promotie uit de derde klasse was iets complexer. De kampioen van de Regionalliga Ost die drie deelstaten omvatte promoveerde rechtstreeks. De kampioenen van de andere zes Landesliga's namen het tegen elkaar op: SV Sankt Veit en SAK 1914 promoveerden en zo zouden er in 1975/76 zestien clubs in de tweede klasse spelen.

Externe links 
 Saison 1974/75 bei austriasoccer.at
 Saison 1974/75 bei rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1974/75